Luiza steht für:
 Luiza, slawischer und portugiesischer Vorname; siehe Luisa (Vorname)
 Luiza (Stadt), Ort in der Provinz Kasaï-Central, Demokratische Republik Kongo
 Luiza (Territorium), Territorium in der Provinz Kasaï-Central, Demokratische Republik Kongo
 Luiza (LZA, FZUG), Flugplatz in der Provinz Kasaï-Central, Demokratische Republik Kongo
 Bistum Luiza, römisch-katholische Diözese in der Demokratischen Republik Kongo

 Brigue Luiza, portugiesisches Segelschiff (Brigg); siehe São Pedro de Alcântara

Siehe auch:
 Luisa